Horvátország
 Ciglenik, falu Kutjevo községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Ciglenik, falu Oriovac községben, Bród-Szávamente megyében